La saison 1957-1958 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le DOS Utrecht qui termine en tête du championnat cette année et devient champion des Pays-Bas. C'est le premier et unique titre de champion de son histoire.

Le meilleur buteur de la saison est Leo Canjels, qui inscrit 32 buts en faveur du NAC Breda.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1957-58 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
1957 aux Pays-Bas
1958 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas